A junior atlétikai világbajnokság a Nemzetközi Atlétikai Szövetség szervezésében lebonyolított kétévenkénti sportesemény. A sorozatot 1986 óta rendezik meg.

A verseny a junior korosztály világbajnoksága, azok vehetnek rajta részt, akik az adott év december 31-én 18 vagy 19 évesek.

Világbajnokságok

Magyar szereplés a Junior atlétikai Világbajnokságon

Források 
www.gbrathletics.com